IX Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet rozegrano w Holandii. Tytuł najlepszej kobiecej reprezentacji globu obroniły piłkarki ręczne z ZSRR.

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Tabela

Grupa B

Mecze

Tabela

Grupa C

Mecze

Tabela

Grupa D

Mecze

Tabela

Faza główna

Grupa I

Mecze

Tabela

Grupa II

Mecze

Tabela

Mecze finałowe

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

1986 w piłce ręcznej
1986
Piłka ręczna w Holandii
1986 w Holandii